Charis (Griekse mythologie), een van de vrouwen van Hephaestos
Charis (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Riodinidae